Viniegra ist der Familienname folgender Personen:

 Manuel Viniegra (* 1988), mexikanischer Fußballspieler
 Salvador Viniegra (1862–1915), spanischer Historienmaler und Kunstmäzen